Stati Uniti d'America
 Redfield – città della Contea di Jefferson, Arkansas
 Redfield – capoluogo della Contea di Spink, Dakota del Sud
 Redfield – città della Contea di Dallas, Iowa
 Redfield – città della Contea di Bourbon, Kansas
 Redfield – città della Contea di Oswego, New York